Argent sulfuré fragile est un terme de minéralogie désuet, pouvant désigner deux espèces minérales :
 la stéphanite  ;
 la pyrargyrite .

Sulfosel
Composé de l'antimoine
Composé de l'argent